Dieser Artikel behandelt die jugoslawische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1976 in Jugoslawien.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Viertelfinale:

|}

Jugoslawisches Aufgebot

Jugoslawische Spiele 

Halbfinale:

Spiel um Platz 3:

Jugoslawien
1976